DSC est un code qui peut désigner :
 .

DSC est un sigle qui peut faire référence à :
 dye-sensitized solar cell (en français, cellule solaire à pigment photosensible) ;
 differential scanning calorimetry (en français, calorimétrie différentielle à balayage) ;
 double-sens cyclable, un aménagement cyclable permettant aux cyclistes d'emprunter en sens inverse une rue en sens unique pour les voitures ;
 dynamic stability control (en français, électrostabilisateur programmé), le contrôle de trajectoire d'un véhicule automobile, plus communément siglé ESP ;
 DiEM25 Spontaneous Collective (en français, Collectif spontané DiEM25) ;
 Direction de la sécurité civile, une direction du ministère de l'Intérieur (au même titre que la Direction de la Police nationale) ;
 dotation de solidarité communautaire, un versement effectué par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU), au profit de leurs communes membres (il s’agit d’outils de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre communes membres) ;
 Digital still camera, la gamme d'appareil photographique numérique Cyber-shot développée par Sony ;
 Distribution sanitaire et chauffage, une filiale du groupe Saint-Gobain Distribution Bâtiment France comprenant Cedeo, Brosette et Clim+ ;
 Driving Simulation Conference, une conférence internationale sur la simulation de conduite créée en 1995 et organisée tous les ans ou tous les deux ans. Plusieurs éditions existent : DSC Europe, DSC North America et DSC Asia ;
 Dauphin Subaquatique Club, le principal club de plongée sous-marine parisien ;
 « dans son cul », un terme d'argot Internet, en général en réponse à une question commençant par « Où ».
 , une décoration militaire

DSc peut faire référence à :
 doctorat ès sciences.